Ulica Krucza w Warszawie
 Ulica Krucza we Wrocławiu

Krucza